Fackelschwimmen steht für

 Aller-Winterfackelschwimmen in der Aller in Celle, älteste Veranstaltung dieser Art in Deutschland
 Fackelschwimmen (Hamburg), traditionelle Veranstaltung in Hamburg unter der Lombardsbrücke